Puppet Master (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 1989 
 Puppet Master (Marvel), een superschurk uit de strips van Marvel Comics

Zie ook
 Poppenspeler